× – simbolo matematico (per);
 × – incrocio naturale o artificiale di una pianta.